Messier 51 (M51) – galaktyka spiralna
 M 51 – jedna z nazw szwajcarskiego ukm-u Mg. 51
 M51 – francuski pocisk balistyczny SLBM w fazie rozwoju
 Droga magistralna M51 – droga w Kazachstanie
 M51 – stare oznaczenie obecnej drogi federalnej R254 w Rosji